Thysselinum angustifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Thysselinum angustifolium ingår i släktet Thysselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
angustifolium